Усачики дутые () — род жуков-усачей из подсемейства настоящих усачей.

Описание 
Взрослые жуки характеризуются небольшим телом, особенно в подроде Phymatodellus.

Переднеспинка на боках закруглённая, на диске с гладкими мозолями (Phymatodellus testsceus) или без них (Phymatodellus mediofasciatus). Бёдра на вершине утолщённые, булавовидные, сильно вздутые (Phymatodellus maaki) или постепенно утолщённые (P. abietinus). Надкрылья слегка выпуклые или заметно уплощённые. Первый членик задней лапки длиннее последующих вместе взятых в полтора раза (Phymatodes s. str.) или не длиннее их (Phymatodellus).

Список видов 
В состав рода включают следующие виды

Примечания 

Настоящие усачи
Роды жесткокрылых